Цераподы () — один из двух подотрядов или групп птицетазовых динозавров. Цераподы были растительноядными динозаврами, которые жили на всех континентах. Название таксону было дано Полом Серено в 1986 году и указан как «Nanorder». Ныне первоначальная классификация была пересмотрена и не сохранилась. Было высказано мнение о монофилетичности группы Батлером и его коллегами в 2008 году, а также Салливаном в 2009 году.

Эволюционная история 
Палеонтологические данные указывают на происхождение церапод на территории нынешней Азии не позднее конца средней юры, хотя некоторые анализы показывает, что Северная Америка и Европа также являются вероятными районами происхождения группы. Диверсификация маргиноцефалов произошла, скорее всего, в Азии во времена поздней юры. В биогеографической истории базальных игуанодонтов существуют значительные разногласия, тем не менее большинство анализов указывает на происхождение игуанодонтов на территории современной Европы.

Классификация 
Некоторые учёные относят Micropachycephalosaurus hongtuyanensis к семейству пахицефалозавров. Батлер и Ци (2009) считают его членом клады Ceropoda, потому что голотипу не хватает «однозначной синапоморфии пахицефалозавра», в то время как Салливан (2006) считает, что данный таксон является вовсе nomen dubium. Голотип Micropachycephalosaurus hongtuyanensis, в котором отсутствует череп материала, считался взрослой особью (Перл и др., 1982), но недавно это было пересмотрено, и теперь он определяется как несовершеннолетняя особь (Батлер и Ци, 2010).

Таксономия 
 Отряд: Птицетазовые (Ornithischia)
 †Подотряд: Цераподы (Cerapoda)
 Род: Albalophosaurus
 Род: Changchunsaurus
 Род: Micropachycephalosaurus
 Клада: Heterodontosauriformes
 †Семейство: Гетеродонтозавриды (Heterodontosauridae)
 †Группа: Маргиноцефалы (Marginocephalia)
 †Инфраотряд: Пахицефалозавры (Pachycephalosauria)
 Семейство: Пахицефалозавриды (Pachycephalosauridae)
 †Инфраотряд: Цератопсы (Ceratopsia)
 †Семейство: Пситтакозавриды (Psittacosauridae)
 †Семейство: Протоцератопсиды (Protoceratopsidae)
 †Семейство: Цератопсиды (Ceratopsidae)
 †Инфраотряд: Орнитоподы (Ornithopoda)
 †Семейство: Гипсилофодонтиды (Hypsilophodontidae)
 †Группа: Игуанодонты (Iguanodontia)

Кладограмма 

Кладограмма представлена Батлером и его коллегами в 2011 году:

Примечания 

Птицетазовые
Динозавры мелового периода
Динозавры юрского периода